Маган-Керех — топоним в России.

 Маган-Керех — озёра, в левобережье среднего течения р. Лютенге, Республика Саха (Якутия), координаты 61°18’с. ш. 129°02’в. д..
 Маган-Керех — протока, левый приток прот. Бардылах р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 62°53’с. ш. 129°37’в. д..
 Маган-Керех — озеро, Республика Саха (Якутия), левобережье р. Соболох-Маян, северо-западнее истока р. Хампалыр, координаты 62°45’с. ш. 117°48’в. д..

Примечания